Есенлер — район провінції Стамбул
 Есенлер — центральний і найбільший автовокзал Стамбулу
  — станція лінії М1B Стамбульського метро

Населенні пункти 
  — квартал району Пендик провінції Стамбул
  — квартал району Юрешир провінції Адана
  — квартал в районі Кизилджахамам, провінції Анкара
  — квартал району Сінкан провінції Анкара
  — село в районі Амасра провінції Бартин
  — село Хізанського району Бітліської провінції
  — квартал району Lice провінції Діярбакер
  — район Іслахіє, провінція Газіантеп
  — село в центральному окрузі провінції Гюмюшане
  — село в центральному окрузі провінції Кастамону
  — квартал району Тарс провінції Мерсін
  — село Варто, округ Муш
  — село в Зарському районі провінції Сівас
  — квартал району Чорлу провінції Текірдаг
 Есенлер (Ереглі) — село в Чорноморському районі Ерелі, провінція Зонгулдак